

Geografia 
 Linger – villaggio in Lussemburgo

Musica 
 Linger – singolo dei The Cranberries, pubblicato nel 1993 e uno dei maggiori successi del gruppo

Persone 
 Andreas Linger – ex slittinista austriaco
 Carl Linger – compositore australiano
 Wolfgang Linger – ex slittinista austriaco